Ludovico I, duca di Baviera (1173-1231)
 Ludovico I, re di Baviera (1786-1868)